Jack Richardson – drammaturgo statunitense
 Jack Richardson – attore statunitense
 Jack Richardson – produttore discografico canadese